Gösta Johansson, švedski hokejist, * 2. marec 1929, Švedska, † 10. april 1997, Švedska.

Johansson je igral za klube IK Göta, Djurgårdens IF in Västerås IK v švedski ligi, ki jo je osvojil šestkrat, v sezonah 1949/50, 1953/54, 1954/55, 1957/58, 1958/59 in 1959/60, vselej s klubom Djurgårdens IF, kjer je preživel večino kariere.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na kateri je osvojil bronasto medaljo in treh svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate, srebrne in bronaste medalje.

Tudi njegov oče Gustaf, je bil hokejist. Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| IK Göta
| Švedska liga
| 45/46
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 15
|
| 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 6
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västerås IK
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti IK Göta
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Västerås IK
Umrli za rakom
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih